Bothy steht für:
 Bothy (engl.), Berg- und Wanderhütte
Weiteres:
 Bothy Bay, Bucht 
 Bothy Lake, See 
Siehe auch:
 The Bothy Band
 Bothie 
 BOTY